est une expression anglaise qui peut faire référence à :

 , premier album live de la chanteuse  sorti le  ;
 , second album live du groupe  sorti le  ;
 , album de  sorti le .